Vitesse kwam in het seizoen 1998/1999 voor het tiende seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker en speelt het Europees voetbal om de UEFA Cup.

Samenvatting
Vitesse speelde thuis voor het eerst een heel seizoen in GelreDome, na de opening in het vorige seizoen op 25 maart 1998. Gedurende het seizoen 1998/'99 verloor Vitesse voor het eerst een competitiewedstrijd in haar nieuwe thuisbasis, een 1–2 nederlaag tegen Fortuna Sittard op 6 maart 1999. In de competitie kwamen er gemiddeld 23.080 bezoekers naar het stadion.

De Vitesse-selectie stond tot oktober 1998 onder leiding van trainer Artur Jorge; het seizoen werd voltooid met Herbert Neumann.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen met 61 punten als 4e. Vitesse plaatste zich daardoor voor Europees voetbal.
In de KNVB beker werd Vitesse in de kwartfinale na verlenging uitgeschakeld door Feyenoord.
In de UEFA Cup werd Vitesse in de tweede ronde uitgeschakeld door Girondins de Bordeaux.
 
In 1998 zijn Johan Vink, Rein Papenburg en Guus Kusse onderscheiden als Gouden Vitessenaren. De heren bekleedde jaren diverse bestuurlijke functies binnen Vitesse.

Selectie en statistieken
Alle spelers die gedurende het seizoen 1998/99 minimaal één officiële wedstrijd hebben gespeeld voor het eerste elftal worden in het onderstaande overzicht tot de selectie gerekend.

Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1998/99
 KNVB beker 1998/99
 UEFA Cup 1998/99

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1998/99